Галина Захарова: Захарова, Галина (род. 1956) — советская бегунья.
 Захарова, Галина Николаевна (1919—1994) — советская кинооператор-документалист, фронтовой кинооператор.
 Захарова, Галина Петровна (род. 1947) — советская гандболистка.